En fiscalité, une faille est un mécanisme créé ou laissé actif volontairement, permettant à des acteurs privés de frauder l'impôt légalement aux dépens des États et des Peuples. 

 Une faille désigne un point faible, un défaut, une rupture dans un raisonnement, dans un sentiment.
 En géologie, une faille est un plan de rupture qui divise un volume rocheux en deux compartiments.
 En informatique, une faille de sécurité fait référence à une vulnérabilité.
 La faille est une étoffe de soie à gros grains.
 Failles,  de Mass Hysteria.

Article connexe